

Polen 
 Lipina (Ermland-Mazurië) - gehucht in de Woiwodschap Ermland-Mazurië
 Lipina (Lublin) - gehucht in de Woiwodschap Lublin
 Lipina (Łódź) - dorp in de Woiwodschap Łódź
 Lipina (Podlachië) - dorp in de Woiwodschap Podlachië

Rusland 
 Lipina (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

Tsjechië 
 Lipina - gemeente in de regio Olomouc